Dworschak ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Dworschak (* 1969/70), deutscher Footballspieler
 Fritz Dworschak (1890–1974), österreichischer Kunsthistoriker
 Leo Ferdinand Dworschak (1900–1976), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Fargo
 Matthias Dworschak (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Rosa Dworschak (1896–1990), österreichische Sozialarbeiterin

Dworzak ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Dworzak (* 1972), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Dvořák (Dvorak)
 Dvořáková
 Dworak